Шавель — фамилия. Представители:
 Шавель, Макс Абрамович (1933—2014) — советский и израильский спортсмен (международные шашки).
 Шавель, Сергей Александрович (род. 1940) — советский и белорусский социолог.
 Шавель, Ростислав Владимирович (род. 2001) — белорусский футболист, нападающий.